Юлия Липницкая (, 5 юни 1998, Екатеринбург) е руска фигуристка, световна шампионка за младежи (2012), европейска шампионка (2014), олимпийска шампионка в отборното състезание по фигурно пързаляне (Сочи 2014). Юлия е най-младата шампионка в историята на Зимните олимпийски игри, на 15 години и 249 дни.

Липницкая започва да се занимава с кънки на 4-годишна възраст. Когато е 11-годишна семейството ѝ се пренася от Екатерининбург в Москва, за да може Липницкая да тренира при Етери Тутберидзе. През сезон 2012/13 пада на тренировка, сцепва брадата си и получава мозъчно сътресение.

Спортни постижения

Източници

Външни препратки 
 Биография – ISU
 Биография – Сочи 2014

Родени на 5 юни
Родени през 1998 година
Родени в Екатеринбург
Руски олимпийски шампиони
Руски фигуристки